Dona Flor e i suoi due mariti (Dona Flor e Seus Dois Maridos) – romanzo di Jorge Amado del 1966
 Donna Flor e i suoi due mariti (Dona Flor e Seus Dois Maridos) – film del 1976 diretto da Bruno Barreto
 Dona Flor e i suoi due mariti (Dona Flor e Seus Dois Maridos) – serie televisiva del 1997 in 20 episodi diretta da  Mauro Mendonça Filho